Brian Mansilla – calciatore argentino
 Dario Mansilla – cestista argentino
 Humberto Mansilla – martellista cileno
 Jacobo Mansilla – calciatore argentino